Svatých Donátů žilo více:

 Svatý Donát z Arezza (asi 300 – 7. srpna 362)
 Svatý Donát z Münstereifelu (asi 140 – asi 173)
 Svatý Donát Zadarský (druhá polovina 8. století – první polovina 9. století)